With the Lights Out — бокс-сет группы Nirvana, выпущенный в 2004 году, состоящий из 3-х компакт-дисков и 1-го DVD. Альбом представляет собой компиляцию из ранее редких или неизданных материалов, включая би-сайды, демо, грубые репетиционные записи и живые записи. Названием для альбома было взята строчка из припева песни «Smells Like Teen Spirit».

Справочная информация 
Слухи о посмертном бокс-сете Nirvana, или антологии, впервые появились в середине 1990-х годов, вскоре после смерти певца и гитариста группы Курта Кобейна в апреле 1994 года. В конечном счете было объявлено, что будет выпущен бокс-сет из 45 треков в сентябре 2001 года, чтобы отметить 10-ю годовщину прорывного альбома Nevermind, но судебная тяжба между вдовой Кобейна, Кортни Лав и оставшимися членами Нирваны Дейвом Гролом и Кристом Новоселичем, не позволила этому произойти.

Наибольшая часть спора сосредоточилась на песне «You Know You're Right», записанной в январе 1994 года во время заключительной студийной сессии группы. Грол и Новоселич хотели выпустить песню для бокс-сета, но Лав заблокировала выпуск песни и подала в суд за контроль над наследием Нирваны. Иск Лав утверждал, что «у сторон принципиально разные понятия о том, как управлять музыкальным и художественным наследием Курта Кобейна», что привело «в тупик принятия решений». Лав полагала, что «You Know You're Right» была бы «потрачена впустую» для бокс-сета, и вместо этого станет заглавной композицией на компиляции одного диска подобно The Beatles 1.

В 2002 году юридическое сражение было улажено, и «You Know You're Right» была выпущена в компиляции «лучшее» Nirvana. Это проложило путь к тому, чтобы With the Lights Out смог быть выпущен в ноябре 2004, спустя более чем три года после его изначально заявленной даты выпуска, но с большим количеством музыки, чем было первоначально обещано, включая акустический вариант песни «You Know You're Right».

Продвижение 
Перед выпуском With the Lights Out на радиостанции был разослан промо EP под названием «The Selection from With Lights Out» с песнями «White Lace and Strange», «Blandest», «Lithium», «Heart-Shaped Box» и «You Know You're Right». «Lithium» также был выпущен как загружаемый сингл исключительно в iTunes 22 ноября 2004. Музыкальное видео оригинальной версии «In Bloom», которое было сделано в 1990 году для компиляции VHS "Sub Pop Video Network", была включена на DVD диск With the Lights Out.

Был выпущен онлайн-трейлер для бокс-сета, в котором представлены кадры с DVD и аудио всех трех компакт-дисков.

Упаковка 
With the Lights Out упакован в термочувствительный материал, который меняет цвет при касании, показывая изображения с записи.

Каждый из трех компакт-дисков представляет собой редкие записи из каждых трех эпох истории Нирваны в соответствии с тремя студийными альбомами группы (Bleach, Nevermind и In Utero), которые были выпущены в 1989, 1991 и 1993 годах. DVD содержит редкие живые выступления и репетиции в течение всей карьеры группы.

Издание также включает в себя 60-страничный буклет, который содержит аннотации к альбому, написанные Терстоном Муром из американской рок-группы Sonic Youth и журналистом Нилом Страусcом, а также фотографии и хронологический каталог истории записи группы, включая сессии в студии, появления на телевидении и выступления по радио, живые выступления и домашние сессии демозаписей.

Выступление группы 6 мая 1987 на радиостанции KAOS 89.3 FM Олимпия, Вашингтон допущена опечатка с датой на 17 апреля 1987.

Прием 

With the Lights Out получил в целом положительные отзывы от музыкальных критиков, многие из которых видели этот релиз как ценный взгляд на музыкальную эволюцию группы. Джулиан Маршалл из NME назвал его «гуманизирующим, всеобъемлющим и часто душераздирающей аннотацией человека, который через пять лет практически случайно изменил лицо музыки».

Однако несколько критиков посчитали, что в содержании слишком много сырого материала, который никогда не предназначался для официального релиза. Марк Ричардсон из Pitchfork писал: «Те, кто надеется на тропу упущенных камней, будут разочарованы ... Проще говоря, здесь достаточно хорошего материала для одного диска». Тим О'Нил из PopMatters написал: «Большинство материалов, представленных здесь, будут привлекать только избранную группу хардкорных поклонников, историков музыки и критиков».

Nielsen SoundScan сообщил, что по состоянию на 2016, With the Lights Out разошелся тиражом 546,000 копий только в США.

Список композиций 
CD 1

CD 2

CD 3

CD 4 DVD

Примечания

Ссылки 

 With The Lights Out на официальном сайте 
 With The Lights Out на сайте Discogs.com

Сборники 2004 года
Сборники на английском языке
Концертные альбомы, опубликованные посмертно
Бокс-сеты
Peel Sessions
Сборники би-сайдов